Les études sur la transidentité sont un sous-domaine des études LGBT qui fournissent une approche interdisciplinaire des études de genre, des études gaies et lesbiennes, et de la sexologie en étudiant les intersections du sexe et du genre comme liées à des représentations culturelles, des expériences vécues, et des mouvements politiques. Les sous-domaines interdisciplinaires des études transgenres comprennent l'histoire transgenre, la littérature transgenre, la filmographie transgenre, l'anthropologie transgenre, l'archéologie transgenre, la psychologie transgenre, et la santé transgenre. La discipline a émergé au début des années 1990, en lien avec la théorie queer. D'autres personnes non identifiées transgenres sont aussi incluses sous le terme général « trans » dans les transgender studies, comme les personnes intersexes, travesties, artistes drag, troisième sexe, genderfluid

Histoire 
Étant donné la représentation des questions trans dans les études LGBT, il y a eu une augmentation des  ainsi que l'émergence d'une discipline spécifique d'études universitaires à la fin des années 1990. Sandy Stone est une femme transgenre dont l'essai intitulé « The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto » a été publié en 1987 en réponse à l'ouvrage anti-trans The Transsexual Empire, ayant été cité comme étant à l'origine des études transgenres.

Transgender Studies Quarterly est la première revue universitaire non médicale consacrée aux questions transgenres qui a été publiée la première fois en 2014, avec Susan Stryker et  comme corédacteurs.

En 2016, à travers sa fondation,  a donné 2 millions de dollars pour créer la première chaire universitaire mondiale des études transgenres, à l'université de Victoria ; Aaron Devor a été choisi comme premier président.

Enseignement des études transgenres 
Sara Cooper a postulé à un poste d'enseignant spécialisé en transidentité à l'université d'État de Californie à Chico et l'a obtenu en dépit du fait que ses activités universitaires avaient été jusqu'alors plutôt consacrées à l'espagnol. Elle a écrit un article de journal mettant en évidence les moqueries qu'elle a pu subir lors de ses discours publics, mais elle insiste sur l'éducation que doivent recevoir ses pairs, car c'est  Cooper évoque aussi le fait que la communauté LGBTQ n'est pas forcément favorable à la présence de certaines catégories au sein de leur communauté, comme certains de ses élèves le croient, et bien qu'elle ait fait face à quelques défis dans sa carrière, elle conclut que l'enseignement des études transgenres a changé sa vie.

La spécialité de Cooper était initialement les , puis elle a acquis assez d'autorité pour finir sur un parcours exclusivement LGBTQ. Dans les classes des études des femmes, les questions transgenres sont parfois enseignées comme une extension des problèmes des femmes.

L'anthologie de Susan Stryker « Transgender Studies Reader » a remporté le prix Lambda Literary dans la catégorie transgenre.

Voir aussi

Articles connexes 
 Causes de la transidentité
 Théorie queer
 Canary Con

Références 

 
Wikipédia:ébauche LGBT